Van Gelder is een dialectband uit Venlo, opgericht in de zomer van 2009 door medewerking van de Herfshane, een project van de Venlose carnavalsvereniging Jocus. De Herfshane heeft tot doel om jong talent in haar ontwikkeling te stimuleren en te ondersteunen. De band wordt op muzikaal gebied geleid door de ervaren gitarist Chris Thenu, afkomstig van de eveneens Venlose band Blaauw.

Het eerste wapenfeit van de band komt in 2010, als er een dialectversie wordt gemaakt van het nummer I’ve Got A Feeling van The Black Eyed Peas. Deze versie wordt in dat jaar gebruikt ter promotie van de Venloop, een atletiekwedstrijd in de gemeente Venlo.

In het voorjaar en zomer van datzelfde jaar wordt de eerste cd opgenomen. Van die cd wordt eerst de single Vergaef mich uitgebracht. De release van de cd zelf, getiteld Enigma, volgt in de nazomer. De grote kennismaking met het publiek volgt later tijdens de Nach van 't Limburgse Leed. In november wordt de tweede single uitgebracht: Zóndaag.

In augustus 2011 verlaat zanger Janssen de band. De zoektocht voor een nieuwe zanger duurt enkele maanden en op 2 december meldt de band een nieuwe zanger te hebben gevonden in de persoon van Ron Dings. Ook komt de band met een nieuwe single, Diene lach.
In oktober 2012, op de 3e verjaardag van de band, wordt de 4e single Kwietwaeg uitgebracht.

In november 2019 kondigt de band aan dat ze na Vastelaovend 2020 zullen stoppen, nadat zanger Ron Dings aangeeft de spanning van de optredens hem te veel worden.

Bandleden 
 Nico Pieck - basgitaar
 Ron Dings - zang
 Mark Verhaegh - gitaar
 Luc Faassen - piano, keyboard, zang
 Tommy Schouren - drums, percussie

Discografie

Singles
 2010: Vergaef mich
 2010: Zóndaag
 2011: Diene lach
 2012: Kwietwaeg
 2013: Slaop beej mich
 2013: Ónderwaeg
 2014: Laot mich
 2015: #NDRS
 2017: Veur altiéd eine Venlonaer
 2019: Letste

Albums 
 2010: Enigma
 2013: Ónderwaeg
 2015: Venloos Blood samenwerking met Minsekinder en drie andere jonge bands
 2015: De muziek van Limburg Verzamelalbum van Limburgse popartiesten

Externe link 
 website van de band

Venlose band